Kołaczków – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna
 Kołaczków – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna
 Kołaczków – dawna gromada‎
 Kołaczków (Kolačkov) – wieś na Słowacji